Baquedano peut désigner :

Toponyme
Baquedano, nom sous lequel fut fondée la ville de Coyhaique, au Chili.
Baquedano, une station du métro de Santiago, au Chili.
La , dans le désert d'Atacama, au Chili.
, une localité de la Communauté forale de Navarre, en Espagne.

Patronyme
 (1796-1862), militaire et homme politique chilien.
 (1938-), écrivaine espagnole.
 (1823-1897), général chilien.